Chebet ist der Familienname folgender Personen:

 Beatrice Chebet (* 2000), kenianische Langstreckenläuferin
 Brenda Chebet (* 2004), kenianische Mittelstreckenläuferin
 Caren Chebet (* 2000), kenianische Hindernisläuferin
 Emily Chebet Muge (* 1986), kenianische Langstreckenläuferin
 Esther Chebet (* 1997), ugandische Leichtathletin
 Evans Chebet (* 1988), kenianischer Leichtathlet
 Joseph Chebet (* 1970), kenianischer Marathonläufer
 Peter Kiplagat Chebet (* 1982), kenianischer Langstreckenläufer
 Rachael Zena Chebet (* 1996), ugandische Mittel- und Langstreckenläuferin
 Wilson Kwambai Chebet (* 1985), kenianischer Langstreckenläufer
 Winny Chebet (* 1990), kenianische Mittelstreckenläuferin